Wolfgang Lüderitz ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Lüderitz (Komponist) (1926–2012), deutscher Komponist von Chormusik
 Wolfgang Lüderitz (Moderner Fünfkämpfer) (* 1936), deutscher Moderner Fünfkämpfer, Olympiateilnehmer 1968